Een verkeersweg:
 A78 (Groot-Brittannië)
 A-78 (Spanje)
 Benoni (schaakopening), een variant met ECO-code A78